Список аэропортов штата Вашингтон Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

FAA location identifiers link to airport page from Washington State DOT Aviation.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Беллингхэм
| BLI
| BLI
| KBLI
| Bellingham International Airport
| PR
| align=right | 135 129 

|- valign=top
| Friday Harbor
| FHR
| FRD
| KFHR
| Friday Harbor Airport
| PR
| align=right | 23 317 

|- valign=top
| Pasco
| PSC
| PSC
| KPSC
| Tri-Cities Airport
| PR
| align=right | 226 975 

|- valign=top
| Port Angeles
| CLM
| CLM
| KCLM
| William R. Fairchild International Airport
| PR
| align=right | 15 866 

|- valign=top
| Pullman / Moscow, Idaho
| PUW
| PUW
| KPUW
| Pullman-Moscow Regional Airport
| PR
| align=right | 23 838 

|- valign=top
| Сиэтл
| BFI
| BFI
| KBFI
| King County International Airport (Boeing Field)
| PR
| align=right | 31 418 

|- valign=top
| Сиэтл/Такома (Ситэк)
| SEA
| SEA
| KSEA
| Международный аэропорт Сиэтл/Такома
| PR
| align=right | 15 661 671 

|- valign=top
| Спокан
| GEG
| GEG
| KGEG
| Spokane International Airport (Geiger Field)
| PR
| align=right | 1 605 069 

|- valign=top
| Walla Walla
| ALW
| ALW
| KALW
| Walla Walla Regional Airport
| PR
| align=right | 28 410 

|- valign=top
| Wenatchee
| EAT
| EAT
| KEAT
| Pangborn Memorial Airport
| PR
| align=right | 40 310 

|- valign=top
| Yakima
| YKM
| YKM
| KYKM
| Yakima Air Terminal (McAllister Field)
| PR
| align=right | 57 209 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Eastsound
| ORS
| ESD
| KORS
| Orcas Island Airport
| CS
| align=right | 3 122 

|- valign=top
| Moses Lake
| MWH
| MWH
| KMWH
| Grant County International Airport (sched. service ended Sep 2006)
| CS
| align=right | 4 966 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Auburn
| S50
|
|
| Auburn Municipal Airport
| RL
| align=right | 4 

|- valign=top
| Everett
| PAE
| PAE
| KPAE
| Snohomish County Airport (Paine Field)
| RL
| align=right | 488 

|- valign=top
| Renton
| RNT
| RNT
| KRNT
| Renton Municipal Airport
| RL
| align=right | 114 

|- valign=top
| Snohomish
| S43
|
|
| Harvey Field
| RL
|

|- valign=top
| Спокан
| SFF
| SFF
| KSFF
| Felts Field
| RL
| align=right | 147 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Anacortes
| 74S
| OTS
|
| Anacortes Airport
| GA 
| align=right | 1 404 

|- valign=top
| Arlington
| AWO
| 
| KAWO
| Arlington Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Blaine
| 4W6
| BWS
|
| Blaine Municipal Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Bremerton
| PWT
| PWT
| KPWT
| Bremerton National Airport
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Brewster
| S97
|
|
| Anderson Field
| GA
| align=right | 18 

|- valign=top
| Burlington / Mount Vernon
| BVS
| MVW
| KBVS
| Skagit Regional Airport
| GA
| align=right | 19 

|- valign=top
| Camas / Washougal
| 1W1
|
|
| Grove Field Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cashmere
| 8S2
|
|
| Cashmere-Dryden Airport
| GA
|

|- valign=top
| Chehalis
| CLS
| CLS
| KCLS
| Chehalis-Centralia Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Chelan
| S10
|
|
| Lake Chelan Airport (was Chelan Municipal Airport)
| GA
| align=right | 129 

|- valign=top
| Cle Elum
| S93
|
|
| Cle Elum Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Colfax
| S94
|
|
| Port of Whitman Business Air Center (was Whitman Co. Memorial)
| GA
|

|- valign=top
| Colville
| 63S
|
|
| Colville Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Davenport
| 68S
|
|
| Davenport Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Deer Park
| DEW
| 
| KDEW
| Deer Park Airport (was Deer Park Municipal Airport)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Electric City
| 3W7
|
|
| Grand Coulee Dam Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Ellensburg
| ELN
| ELN
| KELN
| Bowers Field
| GA
| align=right | 22 

|- valign=top
| Ephrata
| EPH
| EPH
| KEPH
| Ephrata Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Friday Harbor
| W33
|
|
| Friday Harbor Seaplane Base
| GA
|

|- valign=top
| Hoquiam
| HQM
| HQM
| KHQM
| Bowerman Airport (was Bowerman Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Ione
| S23
|
|
| Ione Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Kelso
| KLS
| KLS
| KKLS
| Kelso-Longview Airport (Molt Taylor Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Kenmore
| S60
| KEH
|
| Kenmore Air Harbor Inc. Seaplane Base
| GA
| align=right | 35 493 

|- valign=top
| Langley
| W10
|
|
| Whidbey Airpark (Whidbey Air Park)
| GA
|

|- valign=top
| Lopez Island
| S31
| LPS
|
| Lopez Island Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Ocean Shores
| W04
|
|
| Ocean Shores Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Odessa
| 43D
|
|
| Odessa Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Olympia / Tumwater
| OLM
| OLM
| KOLM
| Olympia Airport (Olympia Regional Airport)
| GA 
| align=right | 8 

|- valign=top
| Omak
| OMK
| OMK
| KOMK
| Omak Airport (was Omak Municipal Airport)
| GA
| align=right | 69 

|- valign=top
| Oroville
| 0S7
|
|
| Dorothy Scott Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Othello
| S70
|
|
| Othello Municipal Airport
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Packwood
| 55S
|
|
| Packwood Airport
| GA
|

|- valign=top
| Port Townsend
| 0S9
| TWD
|
| Jefferson County International Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Prosser
| S40
|
|
| Prosser Airport
| GA
| align=right | 49 

|- valign=top
| Puyallup
| PLU
| 
| KPLU
| Pierce County Airport (Thun Field)
| GA
|

|- valign=top
| Quillayute / Forks
| UIL
| UIL
| KUIL
| Quillayute Airport (was Quillayute State Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Richland
| RLD
| RLD
| KRLD
| Richland Airport
| GA
| align=right | 188 

|- valign=top
| Ritzville
| 33S
|
|
| Pru Field
| GA
|

|- valign=top
| Rosalia
| 72S
|
|
| Rosalia Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Shelton
| SHN
| SHN
| KSHN
| Sanderson Field
| GA
|

|- valign=top
| Sunnyside
| 1S5
|
|
| Sunnyside Municipal Airport
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Такома
| TIW
| TIW
| KTIW
| Tacoma Narrows Airport
| GA
| align=right | 135 

|- valign=top
| Toledo / Winlock
| TDO
| TDO
| KTDO
| South Lewis County Airport (Ed Carlson Memorial Field)
| GA
|

|- valign=top
| Vancouver
| VUO
| 
| KVUO
| Pearson Field
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Vashon
| 2S1
|
|
| Vashon Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wilbur
| 2S8
|
|
| Wilbur Airport (Wilbur Municipal Airport)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Winthrop
| S52
|
|
| Methow Valley State Airport
| GA
| align=right | 9 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Almira
| 1W0
|
|
| J-Z Airport
|
|

|- valign=top
| Anacortes
| 21H
|
|
| Skyline Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Anatone
| D69
|
|
| Rogersburg Airport (was Rogersburg State Airport)
|
|

|- valign=top
| Bandera / Норт-Бенд
| 4W0
|
|
| Bandera State Airport
|
|

|- valign=top
| Battle Ground
| W52
|
|
| Goheen Airport (was Goheen Field)
|
|

|- valign=top
| Battle Ground
| W58
|
|
| Cedars North Airpark
|
|

|- valign=top
| Беллингхэм
| 0W7
|
|
| Floathaven Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Chewelah
| 1S9
|
|
| Sand Canyon Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Clayton
| C72
|
|
| Cross Winds Airport
|
|

|- valign=top
| Cle Elum
| 2W1
|
|
| De Vere Field
|
|

|- valign=top
| Colfax
| 00W
|
|
| Lower Granite State Airport
|
|

|- valign=top
| College Place
| S95
|
|
| Martin Field
|
|

|- valign=top
| Camano / Stanwood
| 13W
|
|
| Camano Island Airfield
|
|

|- valign=top
| Concrete
| 3W5
|
|
| Concrete Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Copalis Beach
| S16
|
|
| Copalis State Airport (was Copalis Beach State Airport)
|
|

|- valign=top
| Dallesport / The Dalles, Oregon
| DLS
| DLS
| KDLS
| Columbia Gorge Regional Airport (The Dalles Municipal Airport)
|
| 

|- valign=top
| Darrington
| 1S2
|
|
| Darrington Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Easton
| ESW
| ESW
| KESW
| Easton State Airport
|
| 

|- valign=top
| Eatonville
| 2W3
|
|
| Swanson Airport (was Swanson Field)
|
|

|- valign=top
| Elma
| 4W8
|
|
| Elma Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Forks
| S18
|
|
| Forks Airport (was Forks Municipal Airport)
|
| 

|- valign=top
| Goldendale
| S20
|
|
| Goldendale Airport (was Goldendale Municipal Airport)
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Greenwater
| 21W
|
|
| Ranger Creek Airport (was Ranger Creek State Airport)
|
|

|- valign=top
| Ilwaco
| 7W1
|
|
| Port of Ilwaco Airport (was Ilwaco Airport)
|
|

|- valign=top
| Kahlotus
| W09
|
|
| Lower Monumental State Airport
|
|

|- valign=top
| Kennewick
| S98
|
|
| Vista Field
|
|

|- valign=top
| Kent
| S36
|
|
| Crest Airpark
|
|

|- valign=top
| Laurier
| 69S
|
|
| Avey Field State Airport
|
|

|- valign=top
| Leavenworth
| 27W
|
|
| Lake Wenatchee State Airport
|
|

|- valign=top
| Lester
| 15S
|
|
| Lester State Ultralight Flightpark
|
|

|- valign=top
| Lind
| 0S0
|
|
| Lind Airport (was Lind Municipal Airport)
|
|

|- valign=top
| Lynden
| 38W
|
|
| Lynden Airport (was Lynden Municipal Airport)
|
|

|- valign=top
| Mansfield
| 8W3
|
|
| Mansfield Airport
|
|

|- valign=top
| Mattawa
| M94
|
|
| Desert Aire Airport
|
|

|- valign=top
| Mazama
| W12
|
|
| Lost River Resort Airport
|
| align=right | 5 

|- valign=top
| Mead
| 70S
|
|
| Mead Flying Service Airport
|
|

|- valign=top
| Metaline Falls
| 09S
|
|
| Sullivan Lake State Airport
|
|

|- valign=top
| Monroe
| W16
|
|
| Firstair Field
|
|

|- valign=top
| Morton
| 39P
|
|
| Strom Field
|
|

|- valign=top
| Moses Lake
| W20
|
|
| Moses Lake Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Oak Harbor
| OKH 
| ODW
| KOKH
| Wes Lupien Airport
|
| align=right | 5 

|- valign=top
| Okanogan
| S35
|
|
| Okanogan Legion Airport
|
| 

|- valign=top
| Olympia
| 44T
|
|
| Hoskins Field
|
|

|- valign=top
| Point Roberts
| 1RL
|
|
| Point Roberts Airpark
|
|

|- valign=top
| Poulsbo
| 83Q
| PUL
|
| Port of Poulsbo Marina Moorage Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Quincy
| 80T
|
|
| Quincy Municipal Airport
|
| align=right | 8 

|- valign=top
| Renton
| W36
|
|
| Will Rogers Wiley Post Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Republic
| R49
|
|
| Ferry County Airport
|
| align=right | 5 

|- valign=top
| Rimrock
| 4S6
|
|
| Tieton State Airport
|
|

|- valign=top
| Roche Harbor
| W39
|
|
| Roche Harbor Seaplane Base
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Rochester
| 8W9
|
|
| R & K Skyranch Airport
|
|

|- valign=top
| Rosario / Eastsound
| W49
| RSJ
|
| Rosario Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Сиэтл
| W55
| LKE
|
| Kenmore Air Harbor Seaplane Base
|
| 

|- valign=top
| Сиэтл
| 0W0
|
|
| Seattle Seaplanes Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Sekiu
| 11S
|
|
| Sekiu Airport
|
| 

|- valign=top
| Sequim
| W28
| SQV
|
| Sequim Valley Airport
|
| 

|- valign=top
| Skykomish
| S88
|
|
| Skykomish State Airport
|
|

|- valign=top
| South Bend / Raymond
| 2S9
|
|
| Willapa Harbor Airport
|
|

|- valign=top
| Spanaway
| 3B8
|
|
| Shady Acres Airport
|
|

|- valign=top
| Spanaway
| S44
|
|
| Spanaway Airport (Spanaway Airpark)
|
| 

|- valign=top
| Starbuck
| 16W
|
|
| Little Goose Lock and Dam Airport (was Little Goose State Airport)
|
|

|- valign=top
| Stehekin
| 6S9
|
|
| Stehekin State Airport
|
|

|- valign=top
| Sultan
| S86
|
|
| Sky Harbor Airport
|
|

|- valign=top
| Такома
| W37
|
|
| American Lake Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Tekoa
| 73S
|
|
| Willard Field
|
|

|- valign=top
| Tonasket
| W01
|
|
| Tonasket Municipal Airport
|
| align=right | 18 

|- valign=top
| Twisp
| 2S0
|
|
| Twisp Municipal Airport
|
| align=right | 142 

|- valign=top
| Vancouver
| W56
|
|
| Fly For Fun Airport
|
|

|- valign=top
| Warden
| 2S4
|
|
| New Warden Airport
|
|

|- valign=top
| Waterville
| 2S5
|
|
| Waterville Airport
|
|

|- valign=top
| Westport
| 14S
|
|
| Westport Airport
|
| 

|- valign=top
| Wilson Creek
| 5W1
|
|
| Wilson Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Woodland
| W27
|
|
| Woodland State Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Coupeville
| NRA
| 
| KNRA
| NOLF Coupeville
|
|

|- valign=top
| Oak Harbor
| NUW
| NUW
| KNUW
| NAS Whidbey Island (Ault Field)
|
| align=right | 1 275 

|- valign=top
| Port Angeles
| NOW
| 
| KNOW
| Port Angeles Coast Guard Air Station
|
|

|- valign=top
| Спокан
| SKA
| SKA
| KSKA
| Fairchild Air Force Base
|
| align=right | 332 

|- valign=top
| Такома
| TCM
| TCM
| KTCM
| McChord Air Force Base
|
| align=right | 13 505 

|- valign=top
| Такома
| GRF
| GRF
| KGRF
| Gray Army Airfield (Fort Lewis)
|
|

|- valign=top
| Yakima
| FCT
| FCT
| KFCT
| Vagabond Army Airfield
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Blakely Island
| 38WA
| BYW
|
| Blakely Island Airport
|
| 

|- valign=top
| Center Island
| 78WA
| CWS
|
| Center Island Airport
|
|

|- valign=top
| Coulee City
| WA15
|
|
| Coulee City Airport
|
|

|- valign=top
| Granite Falls
| WA25
|
|
| Green Valley Airfield
|
|

|- valign=top
| Lake Stevens
| WN53 
|
|
| Frontier Airpark
|
|

|- valign=top
| Paterson
| WA76
|
|
| Columbia Crest Winery Airport
|
| align=right | 20 

|- valign=top
| Roche Harbor
| WA09
| RCE
|
| Roche Harbor Airport (former FAA identifier: 9S1)
|
| align=right | 8 

|- valign=top
| Sequim
| 2WA1
|
|
| Diamond Point Airstrip
|
| 

|- valign=top
| Stuart Island
| 7WA5
| SSW
|
| Stuart Island Airpark
|
|

|- valign=top
| Westsound
| WA83
| WSX
|
| Westsound/WSX Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Yelm
| 06WN 
|
|
| Western Airpark (former FAA identifier: 92W)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Bellevue
|
|
|
| Bellevue Airfield (closed 1983)
|
|

|- valign=top
| Martha Lake
|
|
|
| Martha Lake Airport (closed 2000)
|
|

|- valign=top
| Vancouver
| 59S
|
|
| Evergreen Field (closed 2006)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007—2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Washington State Department of Transportation: WSDOT Aviation

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Washington — FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network — IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Washington State

 Ссылки 
 Washington State Department of Transportation (WSDOT):
 Airport Directory
 State-owned Airports
 Seaplane Base Directory
 Public Use Airports
 Pilot's Guide to Washington Airports

 Lists of airports in Washington:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Вашингтон
Аэропорты